Sungai Kapuas kan syfta på följande:

Indonesien 

 Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, flod, 
 Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, flod,